Université technique peut faire référence à :

En Allemagne (Technische Universität)
 Université technique de Rhénanie-Westphalie à Aix-la-Chapelle
 Université technique de Berlin
 Université technique de Brunswick
 Université technique de Chemnitz
 Université technique de Clausthal
 Université technique de Darmstadt
 Université technique de Dortmund
 Université technique de Dresde
 Université technique de Hambourg (TUHH)
 
 Université technique de Kaiserslautern
 Université technique de Mittelhessen
 Université technique de Munich

Université technique de Graz
 Université technique de Vienne

/Homiel
 Université technique d'État de Vitebsk

Université technique de Sofia
 Université technique de Varna

ancienne Université technique d'État à Santiago du Chili

Université technique du Danemark

Université technique d'Helsinki



Université technique de l'Uttar Pradesh
 Université technique Gautam Buddha

Université technique de Toyohashi

Université technique de Riga

Université technique de Kaunas

Université technique de Lisbonne

Université technique d'ingénieurs civils à Bucarest
 Université technique à Cluj-Napoca
 Université technique Gheorghe Asachi de Iași

Université technique d'État de Magnitogorsk (nommée également université technique Grigori Ivanovitch Nossov)
 Université technique d'État de Moscou-Bauman (nommé en l'honneur de Nikolaï Bauman)
 Université technique d'État de Mourmansk
 Université technique d’État de Nijni Novgorod

Université technique de Košice
 Université technique slovaque

Université technique de Brno
 Université technique d'Ostrava
 Université technique de Prague

Université technique d'Istanbul
 Université technique du Moyen-Orient à Ankara

Université technique d'État de l'Azov à Marioupol ;
  ;
  (à Altchevsk, fonctionnant depuis 2014 à Lyssytchansk) ;
  ;

Voir aussi